Сокращение ASP имеет несколько значений:
 Active Server Pages — технология создания веб-приложений корпорации «Майкрософт». 
 ASP.NET — технология создания веб-приложений и веб-сервисов от компании Майкрософт.
 ASP.NET AJAX — это множество расширений к технологии ASP.NET, разработанное фирмой Microsoft, для реализации технологии AJAX.
 ASP.NET MVC Framework — фреймворк для создания веб-приложений, реализующий шаблон Model-View-Controller.
 ASP.NET state management — интерфейс управления состоянием приложений в ASP.NET.
  — лица, предоставляющие услуги аутсорсинга приложений.
 AppleTalk Session Protocol — протокол сетевого уровня в стеке (иерархической системе) протоколов AppleTalk.
 ASPLinux — один из дистрибутивов ОС «GNU/Linux».
 Advanced Simple Profile, он же MPEG-4 Part 2 — стандарт видеокодирования, часть стандарта MPEG-4.
 «ASP» — музыкальная группа из Германии.
 ASP — американский пистолет.
 All Shall Perish — музыкальная группа из США, исполняющая дэткор.
 ASP — аминокислота.
 Answer set programming — программирование наборов ответов.

См. также 
 АСП